Carl Christian Johansson, švedski hokejist, * 14. februar 1967, Göteborg, Švedska.

Johansson je kariero začel v švedski ligi, kjer je igral za kluba Västra Frölunda HC in IF Björklöven, večino svoje kariere pa je preigral v ligi NHL, kjer je bil član klubov Buffalo Sabres, Washington Capitals in Toronto Maple Leafs, od tega kar petnajst sezon pri Washingtonu. Kot peti evropski hokejist je 19. januarja 2001 presegel mejnik tisočih prvenstvenih tekem lige NHL. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah in dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil obakrat dobitnik zlate medalje.

Leta 2014 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 83/84
|
| 28
| 4
| 4
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 84
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 84/85
|
| 41
| 14
| 14
| 28
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 4
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 85/86
|
| 17
| 1
| 2
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 86/87
|
| 30
| 2
| 13
| 15
|
| 20
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 6
| 0
| 8
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 87/88
|
| 71
| 4
| 38
| 42
| +12
| 37
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -4
| 0
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 88/89
|
| 47
| 2
| 11
| 13
| -7
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 88/89
|
| 12
| 1
| 7
| 8
| +1
| 4
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -2
| 0
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 89/90
|
| 70
| 8
| 31
| 39
| +7
| 25
|
| 15
| 1
| 6
| 7
| +2
| 4
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 90/91
|
| 81
| 11
| 41
| 52
| -2
| 23
|
| 10
| 2
| 7
| 9
| -3
| 8
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 91/92
|
| 80
| 14
| 42
| 56
| +2
| 49
|
| 7
| 0
| 5
| 5
| +4
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 92/93
|
| 77
| 7
| 38
| 45
| +3
| 56
|
| 6
| 0
| 5
| 5
| -4
| 4
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 93/94
|
| 84
| 9
| 33
| 42
| +3
| 59
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| +4
| 4
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 94/95
|
| 46
| 5
| 26
| 31
| -6
| 35
|
| 7
| 3
| 1
| 4
| +6
| 0
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 95/96
|
| 78
| 10
| 25
| 35
| +13
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 1
| 5
| 6
| +6
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 96/97
|
| 65
| 6
| 11
| 17
| -2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 97/98
|
| 73
| 15
| 20
| 35
| -11
| 30
|
| 21
| 2
| 8
| 10
| +9
| 16
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 98/99
|
| 67
| 8
| 21
| 29
| +10
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 99/00
|
| 81
| 7
| 24
| 31
| +13
| 24
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -4
| 0
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 00/01
|
| 76
| 7
| 29
| 36
| +11
| 26
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -4
| 2
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 01/02
|
| 11
| 2
| 0
| 2
| -4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 02/03
|
| 82
| 3
| 12
| 15
| +9
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 03/04
|
| 8
| 0
| 6
| 6
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1276
| bgcolor="#7FFF00" | 151
| bgcolor="#7FFF00" | 467
| bgcolor="#7FFF00" | 618
| bgcolor="#7FFF00" | +63
| bgcolor="#7FFF00" | 653
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 48
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti EHC Kloten
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih